Tarmo kan avse:

Fartyg i den finländska marinen
 Tarmo (isbrytare, 1907) – en finsk isbrytare sjösatt 1907
 Tarmo (motortorpedbåt) – en finsk motortorpedbåt i tjänst 1943
 Tarmo (isbrytare, 1963) – en finsk isbrytare sjösatt 1963

Personnamn
 Tarmo Neemelo – estnisk fotbollsspelare
 Tarmo Oja – svensk-estnisk astronom